ERG Renew S.p.A. è una società del Gruppo ERG che opera nel settore della produzione di energie rinnovabili. Fino al 18 luglio 2008 la denominazione della società è stata Enertad S.p.A., precedentemente conosciuta come CMI SpA: società costituita nel 1916 e quotata alla Borsa di Milano dal 1982. Dal 7 giugno 2011 in seguito al successo dell'OPA lanciata da ERG, la società è stata revocata dalla quotazione alla Borsa di Milano.

Attività
ERG Renew opera nei seguenti settori: Eolico Italia, Eolico Francia, Fotovoltaico e Servizi Idrici.

Eolico Italia
ERG Renew svolge (attraverso la controllata ERG Eolica Italia Srl) l'attività di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con 520 MW in esercizio commerciale al 30 settembre 2011, di cui 158 in Puglia, 112 in Campania, 98 in Calabria, 40 in Molise, 38 in Sicilia, 9 nel Lazio, 2 in Liguria e 64 in Francia.
Dopo la messa in esercizio del parco di Fossa del Lupo, a regime dal 1 luglio 2011, con una potenza di 97,5 MW e dopo l'acquisizione di ERG Eolica Campania (potenza installata di 111,8 MW), ERG Renew sta completando il parco eolico di Ginestra (40 MW) che entrerà in esercizio commerciale entro il 2011 e ha avviato nella seconda metà del mese di settembre i lavori di costruzione del parco eolico di Amaroni (22,5 MW), la cui entrata in produzione è prevista entro la fine del 2012.

Eolico Francia
La società svolge, attraverso la sua controllata ERG Eolienne France Sas, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Gli impianti sono 6 (capacità installata 64,4 MW):
 Lihus (Oise): 11,5 MW
 Hetomesnil (Oise): 11,5 MW
 La Bruyère (Beauce): 11,5 MW
 Le Carreau (Beauce): 9,2 MW
 Les Mardeux (Beauce): 11,5 MW
 Plogastel (Bretagna): 9,2 MW
ERG Eolienne France S.a.s. ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la futura acquisizione della società Eoliennes de Greneville, costituita per la realizzazione di un parco eolico a sud di Parigi per una capacità di 20 MW.

Fotovoltaico
ERG Renew intende diversificare la propria presenza nell'ambito delle energie rinnovabili puntando anche al fotovoltaico. La società prende parte a un progetto di ricerca e sviluppo del solare di nuova generazione, cosiddetto fotovoltaico organico, in partnership con Permasteelisa, Dyesol e alcune Università italiane.
Nel giugno 2011 è entrato in produzione un impianto di tipo tradizionale sul sito industriale siciliano di ISAB Energy a Priolo Gargallo per una potenza di circa 1 MW.

Servizi Idrici
Attraverso le controllate SODAI Italia S.p.A. e DSI S.r.l., ERG Renew svolge le attività di trattamento dei reflui industriali.

Partecipazioni
 SODAI Italia SpA (100%)
 ERG Eolienne France S.a.S. (100%)
 ERG Eolica Italia S.r.l. (100%)
 ERG Solare Italia S.r.l. (100%)

Note

Collegamenti esterni 
 

Produttori italiani di energia elettrica
Gruppo ERG